Münchmeyer steht für:
 Münchmeyer (Familie), niedersächsischen Familie
 Münchmeyer & Co., Hamburger Handelsunternehmen und Privatbank
 C. A. Münchmeyer & Co., Wiener Metallwarenunternehmen
 Münchmeyer Sternkreuz, deutscher Uhrglashersteller, siehe Uhrglas (Uhr) #Ungehärtetes Mineralglas
 Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co., deutsche Privatbank
 Verlag H. G. Münchmeyer, deutscher Verlag

Münchmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 August Münchmeyer (1771–1833), deutscher Theologe und Pädagoge
 Birgit Münchmeyer, Geburtsname von Birgit Breuel (* 1937), deutsche Politikerin (CDU)

 Friedrich Münchmeyer (1807–1882), deutscher Theologe
 Hans Hermann Münchmeyer (* 1941), deutscher Bankier
 Heinrich Gotthold Münchmeyer (1836–1892), deutscher Verleger

 Ludwig Münchmeyer (1885–1947), deutscher Parteifunktionär (NSDAP)
 Michael Münchmeyer, deutscher Jurist und Beamter, siehe Michael Münchmayr
 Reinhard Münchmeyer (1868–nach 1924), deutscher Geistlicher und Politiker (DVP)
 Stephan Münchmeyer (* 1980), deutscher Nordischer Kombinierer